Louis Pinel est un militaire français, devenu général en Chine, né en France en 1820 et mort en Chine en 1889. Il est le petit-neveu du médecin Philippe Pinel et l'oncle du physicien Paul Langevin.

Biographie 
En 1860, Louis Pinel est tambour dans l'armée française dans le  Régiment de Ligne, attaché au  Régiment de Ligne, qui prend part à une expédition en Chine. Il reste dans le pays à l'expiration de son service militaire et se retrouve à Shanghai. Il se perfectionne dans la langue chinoise puis entre dans l'armée chinoise peu de temps après. Il obtient le grade de sergent puis par la suite celui de général, nommé par Li Hung Chang, vice-roi du Zhili. Ce dernier commandait des volontaires qu'il avait regroupé pour combattre l'insurrection des Taiping, dont le foyer était à Nankin. 

Après la fin de l'insurrection des Taiping, Louis Pinel prend part à une expédition dirigée contre les musulmans du Setchouen. En 1870, il revient dans le Nord, à la suite de Li Hung Chang, qui est nommé commissaire impérial pour dresser une enquête après le massacre de tous les Français qui habitaient à Tien-Tsin. Pinel est alors général commandant l'artillerie et touche un assez gros traitement. Il place ses économies en achats d'immeubles, qui restaient aux mains des Chinois. Il épouse successivement trois femmes chinoises, sans pour autant oublier sa langue maternelle. Lors de la guerre de 1870, les difficultés entre la France et la Chine doivent alors se régler pacifiquement. Pinel est choisi par le prince Kong comme ambassadeur auprès des Français, en particulier auprès du Comte Julien de Rochechouart, qui le considère encore comme un simple tambour. 

Par la suite, il aurait participé aux batailles de Lang Son, Bac-Ninh, Tuyen-Quang. Âgé de 63 à 65 ans, il vit très retiré à Pékin, ses infirmités l'empêchant de prendre part à la guerre contre le Japon. En 1889, Dunoyer de Segonzac informe sa sœur, Marie-Adélaïde Pinel (la mère de Paul Langevin) de la mort de son frère au service de la Chine. Pinel est enterré à Fong-Houang-Tai, au sud du district de Hou-Ngan, dans la province de Ngan-Houei. À Hu-Tchéou, à  du lac Chao, le temple de Tchongmiao abrite une tablette à son nom.

Paul Langevin, neveu de Louis Pinel, prend part en 1931 à une délégation de la Société des Nations envoyée en Chine pour y étudier la réorganisation de l'enseignement. Il se renseigne alors sur le sort de son oncle maternel qu'il admirait beaucoup, et obtient des informations sur son lieu de sépulture. Il pense même un moment venir s'installer définitivement en Chine avec toute sa famille. Sa mère, la sœur de Louis Pinel, est morte d'un cancer en 1902.

Références 

Naissance en 1820
Naissance en France
Sergent français
Général chinois du XIXe siècle
Famille Langevin
Décès en 1889
Décès en Chine
Décès à 69 ans